Карліс Улманіс Ка́рліс А́вгустс Вільге́льмс У́лманіс. (Kārlis Augusts Vilhelms Ulmanis) (4 вересня 1877, Берзе — † 20 вересня 1942, Красноводськ) — латвійський політик і державний діяч.
 Ґунтіс Улманіс (; *13 вересня 1939, Рига) — п'ятий президент Латвії (1993–1999).
Прізвища